Heywood puede referirse a:

 Vernon Hilton Heywood

Inglaterra 
 Heywood (Gran Mánchester)
 Heywood (Norfolk)
 Heywood (Wiltshire)